Albert Hassler (1903-1994), joueur de hockey sur glace et patineur de vitesse français ;
 Emil Hassler (1864-1937) médecin, naturaliste et botaniste suisse qui étudia la flore du Paraguay ;
 Hans Leo Hassler (1564-1612), compositeur allemand ;
 Johann Wilhelm Hässler(1747-1822), compositeur, organiste et pianiste allemand ;
 Julia Hassler (née en 1993), nageuse liechtensteinoise ;
 Nicole Hassler (1941-1996), patineuse artistique française ;
 Rolf Hassler (1914-1984), neuropathologiste allemand ;
 Thomas Häßler (né en 1966), footballeur allemand.

Prénom

Autre 
 Trophée Albert-Hassler, trophée qui récompense le meilleur joueur français de la saison en Ligue Magnus